Le mot poulain désigne avant tout le petit du cheval. Jusqu'à 6 mois, on peut aussi l'appeler foal. Yearling désigne les jeunes chevaux d'un an.

Patronyme 

 Albert Poulain (1851-1937), industriel chocolatier français, fils de Victor-Auguste Poulain ;
 Albert Poulain (1932-2015), musicien breton ;
 Alphonse-Georges Poulain (1875-1966), archéologue français ;
 Bernard-Yves-Raoul Poulain (1926-2013), acteur français ;
 Catherine Poulain (née en 1960), écrivaine française ;
 César Poulain (1822-1886), entrepreneur et homme politique français ;
 Christopher Poulain (né en 1987), joueur de rugby à XV français ;
 Dominique Poulain (1949-), chanteuse et une choriste française ;
 Gabriel Poulain (1884-1953), coureur cycliste français ;
 Gaston Poulain (1927-2015), évêque français ;
 Jacques Poulain (né en 1932), footballeur ;
 Jacques Poulain, philosophe directeur du département de philosophie de l'Université Paris-VIII ;
 Jean Le Poulain (1924-1988), acteur et metteur en scène français ;
 Jean Poulain (1884-1967), dessinateur animalier belge ;
 Jean Poulain (1927-2008), homme politique ;
 Jean-François-Pierre Poulain de Corbion (1743-1799), magistrat et homme politique français ;
 Jean-Pierre Poulain (né en 1956), sociologue français ;
 Malvina Poulain (1851-1921), personnalité de la Commune de Paris ;
 Michel-Marie Poulain (1906-1991), artiste peintre français ;
 Philippe Poulain (né en 1941), footballeur français ;
 Raphaël Poulain (né en 1980), joueur de rugby à XV français ;
 Vannick Le Poulain, actrice française, nièce de Jean Le Poulain ;
 Véronique Poulain, romancière française ;
 Victor-Auguste Poulain (1825-1918), chocolatier français.

nom composé
 Gaétan Albert-Poulain (1866-1916), homme politique français.

Autres 

 Poulain, un cours d'eau français dans le département de l'Indre
 Poulain, marque française de chocolat
 Ancienne chocolaterie Poulain de Blois
 Poulain, un trimaran de compétition
 Poulain, outil composé de deux montants parallèles, réunis par des traverses de fer à chaque extrémié, permettant de faire rouler des tonneaux pour les charger sur un véhicule ou les décharger. Brancards parallèles d’un haquet
 Poulain, au Moyen Âge, un Franc installé ou né en Orient ou un individu né d’un père croisé et d’une mère orientale
 Poulain, chancre syphilitique (terme employé notamment par Rabelais dans Gargantua)

Notes et références

Lien externe 
 

Patronyme français